42-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 42-й меридиан восточной долготы
 42-й меридиан западной долготы

См. также 
 42-я параллель северной широты
 42-я параллель южной широты